Obred u slobodnom zidarstvu je niz progresivnih stupnjeva koje dodjeljuju različite masonske organizacije ili redovi te svaki o njih djeluje pod vodstvom svoje središnje vlasti. U mnogim slučajevima, kao što je u Yorčkom obredu, to može biti zbirka zasebnih masonskih tijela koje bi inače djelovale samostalno. Sustavi masonskih stupnjeva često pripadaju pridruženim tijelima masonerije kojima se majstor zidar može priključiti nakon stupnjeva plave lože.

Sustavi masonskih stupnjeva 
Vremenom je razvijeno mnogo različitih sustava masonskih stupnjeva, među kojima su neki u uporabi ili su do sada prestali postojati. Poznati sustavi masonskih stupnjeva su:
Adonhiramitski obred (por. Rito Adonhiramita)
Brazilski obred (por. Rito Brasileiro)
Drevni i prihvaćeni obred, poznat i kao Rose Croix
Drevni i primitivni obred
Emulacijski obred (engl. Emulation Rite)
Engleski obred (engl. English Rite)
Francuski obred (fran. Rite français)
Ispravljeni škotski obred
Nacionalni meksički obred (španj. Rito Nacional Mexicano)
Obred Memphisa
Obred Memphis-Misraim
Obred Misraima
Obred posvojenja (fran. Rite d'adoption)
Obred sedam stupnjeva, poznat i kao Baldwynov obred
Obred strožeg opsluživanja
Primitivni škotski obred (fran. Rite écossais primitif)
Schröderov obred
Škotski obred
Švedski obred
Talijanski simbolični obred (tali. Rito Simbolico Italiano)
Yorčki obred, poznat i kao Američki obred

Veliki koledž obreda 
U Sjedinjenim Državama, Veliki koledž obreda (engl. Grand College of Rites) usredotočen je na prikupljanje i objavljivanje tekstova iz masonskih rituala koji se trenutačno ne koriste u Americi, kao i na izumrle kvazimasonske rituale koja koriste druga bratstva i društva. Pored toga, jedan od ciljeva je i sprječavanje, u široj zajednici slobodnog zidarstva, obnavljanja ili korištenja bilo kakvih rituala koji se u SAD-u trenutačno ne koriste.

Izvori